Николай Васильевич Яковлев:
 Яковлев, Николай Васильевич (1891—1981) — советский литературовед и литературный критик.
 Яковлев, Николай Васильевич (род. 1963) — советский и российский футболист.